de Admiralty (Admiraliteit van Engeland) of een andere admiraliteit;
 de Admiralty Board, het bestuur van de Britse marine;
 Admiralty (Hongkong), een wijk van Hongkong;
 Admiralty (MTR), een metrostation in Hongkong;
 Admiralty (metrostation in Singapore), een metrostation in Singapore;
 Admiraliteitsscheepswerf;
 de Admiralty Arch in Londen;
 Admiraltybaai, een baai in King George Island, een van de Zuidelijke Shetlandeilanden;
 Admiralty Inlet, een zeestraat aan de noordkant van Puget Sound in de Amerikaanse staat Washington;
 Admiralty Island (Alaska), een eiland in Alaska;
 Admiralty Island (Nunavut), een eiland in Nunavut (Canada);
 Admiralty Mile, een oude zeemijl.

Zie ook 
 Admiralty House, naam van verschillende gebouwen in (voormalige) Britse gebieden